

Toponymie 
En  : 
 Polana, un village dans le powiat de Bieszczady en voïvodie des Basses-Carpates.
 Polana, un village dans le powiat de Zgorzelec en voïvodie de Basse-Silésie.
 Polana, un village dans le powiat de Brzeg en voïvodie d'Opole.

Autre 
 , astéroïde de la ceinture principale.